Ursus (imię) – odpowiednik skandynawskiego imienia Bjørn/Björn
 znane osoby o imieniu Bjørn → patrz Ursus (imię)
 Bjørnøya – należąca do Norwegii Wyspa Niedźwiedzia

en:Bjorn
ja:ビョルン
sv:Björn